Medeja, kći Eta iz grčke mitologije
 Medeja (Sandys)
 Medeja (drama)
 212 Medea, asteroid